Konung Karl IX:s stads konst och kulturförening (Kn.IX) är en ideell förening i Göteborg. Föreningens ändamål är att verka för bevarandet av och att sprida kännedom om Färjestaden och ruinerna av Karl IX:s Göteborg. Föreningen bildades år 2002.

Externa länkar
Kn.IX

Föreningar i Sverige
Kultur i Göteborg